Кривизна́:

 Кривизна — отклонение формы объекта от прямой.
 Кривизна ствола — отклонение оси ствола дерева от прямой линии.

В математике:
 Аффинная кривизна — дифференциальная характеристика кривой, инвариантная относительно эквиаффинных преобразований.
 Кривизна Гаусса — мера искривления поверхности в окрестности какой-либо её точки.
 Полная кривизна — несколько сходных понятий в римановой геометрии.

См. также 
 Тензор кривизны — стандартный способ выражения произвольных многообразий аффинной связности, в т. ч. кривизны римановых многообразий.
 Преобразование кривизны — один из видов отображения пространства векторных полей.
 Кривая (значения), в т. ч.
 Кривая — непрямая линия.
 Криволинейные системы координат —  семейство систем координат, противопоставляемое прямолинейным.
 Криволинейный интеграл — интеграл, вычисляемый вдоль кривой на плоскости или в пространстве.
 Криволинейная трапеция — плоская фигура.